Två systrar kan syfta på:

Två systrar – oljemålning på duk av Auguste Renoir från 1881, se Les Deux Sœurs
 Två systrar (TV-serie), svensk dramaserie från 2021
 Två systrars församling, Kalmar pastorat
 Två Systrars kapell, kyrkobyggnad i Kalmar
 De två systrarna, en gammal ballad eller balladtyp